Йозеф Герда (; , , Австро-Венгрия — , , Чехословакия) — чехословацкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр  Первый словацкий призёр олимпийских игр (не считая выходцев из Словакии в составе Австро-Венгрии)

Биография 

Родился в 1910 году одним из 13 детей в семье слесаря в Трнаве. В семнадцатилетнем возрасте освоил отцовское ремесло, устроился на работу, но был уволен после одного инцидента. Не имея денег, отправился пешком в Прагу, где нашёл работу в компании по производству лифтов. Начал заниматься в спортивном клубе, сначала тяжёлой атлетикой, затем борьбой и в 1928 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Моравии и Силезии, а в 1931 стал чемпионом.

С 1931 года работал тренером в AFK Waldes. Мог поехать на олимпийские игры 1932 года, но не собрал достаточно денег для путешествия в США.

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине боролся в весовой категории до 66 килограммов (лёгкий вес). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. В лёгком весе борьбу вели 18 борцов.

К финальным встречам после поражения от будущего чемпиона Лаури Коскела подошёл на третьем месте, после Коскелы и эстонца Вольдемара Вяли. После поражения эстонца от Коскелы, боролся с Вяли за второе место и сумел победить, став серебряным призёром Олимпиады.

Вплоть до 1941 года выступал на различных турнирах. В 1942 году оккупационные власти не продлили ему вид на жительство в Праге и Йозеф Герда вынужден был с женой и двумя детьми перебраться в Братиславу. До конца войны перебивался случайными заработками, в том числе, работал дворником, но не оставлял занятия борьбой, участвуя в турнирах. После войны продолжал деятельность как спортсмен, тренер и промоутер, прошёл квалификацию для участия в олимпийских играх 1948 года, но не смог туда поехать. В 1952 году был удостоен звания мастера спорта, в 1956 году последний раз выступил на международной арене.

Умер в 1985 году

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Чехословакии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Борцы лёгкого веса